Наранхо има више значења:

 Наранхо (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Наранхо (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Наранхо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Наранхо (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Наранхо (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Наранхо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Наранхо, Венсеслао Молина Гонзалез (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику